Padang Ganting (plaats), een plaats in Indonesië
Padang Ganting (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing